Roget kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Roget (ö), 
 Roget (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar